District de Tarascon est le nom de 2 divisions administratives françaises :

 District de Tarascon (Ariège)
 District de Tarascon (Bouches-du-Rhône)